Dedler ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Dedler (* 1963), deutsche Skirennläuferin
 Rochus Dedler (1779–1822), Komponist der Musik der Oberammergauer Passionsspiele